Cumbe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Euclides da Cunha (ort), Bahia, 
 Cumbe (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar